RFC Hannutois is een Belgische voetbalclub uit Hannuit. De club is bij de KBVB aangesloten met stamnummer 215 en heeft groen en wit als kleuren. Hannutois speelde in totaal al meer dan drie decennia in de nationale reeksen.

Geschiedenis
De club werd als Football Club Hannutois opgericht op 1 oktober 1921. In juli 1922 sloot men zich aan bij de Belgische Voetbalbond, waar men bij de invoering van de stamnummers in 1926 nummer 215 kreeg. De club speelde in de regionale reeksen tot 1941, en daarna in de provinciale reeksen.

In 1943 mocht men voor het eerst aantreden in de nationale bevorderingsreeksen, in die tijd de derde klasse. De club bleef er spelen tot na de oorlog, maar in 1947 moest men weer naar het provinciale niveau. Een jaar later, in 1948, promoveerde men al opnieuw naar de nationale reeksen. De club kon er zich nog drie seizoenen handhaven. Een laatste plaats in 1951 betekende echter opnieuw de degradatie. Dat jaar werd de club koninklijk en heette voortaan Royal Football Club Hannutois. In 1952 kreeg het terrein de naam Stade Alfred Ducarme, naar Alfred Ducarme, die van 1938 tot 1952 actief was binnen de club. In de loop van de jaren 50 zakte de Hannutois zelfs enkele jaren naar Tweede Provinciale.

Na meer dan twee decennia provinciaal voetbal bereikte Hannutois in 1974 nog eens de nationale bevorderingsreeksen, ondertussen Vierde Klasse. De club kon er zich vlot handhaven en was er zelfs seizoen na seizoen bij de beteren. In 1979 slaagde werd men er uiteindelijk reekswinnaar te worden en zo promoveerde men na vier jaar bevordering naar Derde Klasse. Daar verliep het echter moeizamer. Hannutois eindigde er telkens in de staart van de rangschikking, al wist men zich enkele seizoenen te redden. In 1983 eindigde men als voorlaatste en degradeerde de club uiteindelijk toch weer naar Vierde Klasse. Het verblijf in Vierde Klasse zou echter van korte duur zijn. Na een derde plaats in het eerste seizoen, werd men er in 1985 weer reekswinnaar en zo promoveerde men na twee jaar weer naar Derde Klasse.

Hannutois kon zich de eerste twee seizoenen goed handhaven in Derde Klasse, maar in 1988 strandde men er op een laatste plaats en volgde opnieuw de degradatie naar Vierde. Het eerste jaar wist men er nog een tweede plaats te halen, maar daarna ging het ook daar bergaf. De club eindigde nog een paar seizoenen in de middenmoot, tot men in 1993 afgetekend allerlaatste eindigde. Na 19 jaar onafgebroken nationaal voetbal zakte men zo opnieuw naar Eerste Provinciale.

In 2004 haalde Hannutois de interprovinciale eindrondes. Men versloeg er vierdeklasser KFC Izegem en Lutlommel VV en zo keerde club na 11 jaar terug naar de nationale Vierde Klasse. De club kon er zich de volgdende jaren vlot handhaven. In 2007 dwong men zelfs een plaats af in de eindronde, maar daarin bleek FC Bleid te sterk. Na een laatste plaats in 2011 zakte de club na zeven seizoenen weer naar Eerste Provinciale.

Resultaten

Externe links
 http://www.rfchannutois.be/

Hannutois, RFC
Sport in Hannuit
Sportvereniging in Luik (provincie)